Джон Грегорі ():

 Джон Грегорі (геолог) (1864 – 1932) — британський геолог, дослідник
 Джон Грегорі (тенісист) (1903 – 1959) — тенісист-аматор, найбільш відомий перемогою на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу 1929 року
 Джон Грегорі (футболіст) (1954) — англійський футболіст і тренер